Мария Тюдор:

 Мария I Тюдор — королева Англии 
 Мария Тюдор  — королева Франции с 9 октября 1514 по 1 января 1515, герцогиня Саффолк с 1515
 «Мария Тюдор» — пьеса Виктора Гюго 1833 года